

Sigle 
 Veicolo trasporto truppe
 Vélo Tout Terrain (MTB)

Altro 
 VTT Technical Research Centre of Finland